Prima linea – ruolo del rugby
Prima Linea – organizzazione terroristica italiana
Prima linea – film del 1956 diretto da Robert Aldrich 
La prima linea – film del 2009 diretto da Renato De Maria
Prima linea – nella guerra la componente avanzata pronta all'ingaggio nel fronte con il nemico